Jéssica Augusto (1981), een Portugese atlete
 Renato Augusto (1988), een Braziliaans voetballer